Flow (engl. Fluss, Strom) steht für:

 Flow (Psychologie), Aufgehen in einer Tätigkeit
 Flow (Band), japanische Rockband
 Beatmung#Inspirationsflow (Flow), Luftdurchfluss bei einer Beatmung 
 Flow, rhythmische Bewegung der Stimme zum Beat beim Hip-Hop 
 Graffiti-Jargon#F, Farbfluss auch Harmonie der Komposition eines Graffiti-Pieces
 ein Magazin, das von Gruner + Jahr herausgegeben wird.
 Flow (Computerspiel), erstmals 2006 veröffentlichtes Computerspiel
 Flow bzw. Neos Flow, ein in PHP geschriebenes freies Webframework

Flow steht im weiteren Sinn für:

 TYPO3 Flow, ein in PHP geschriebenes freies Applikation-Framework
 Audience Flow, Anzahl der Zuschauer beim Fernsehen, die von der letzten Sendung zur darauf folgenden übernommen werden konnten
 Flow Snowboarding, Hersteller von Snowboardbindungen, Snowboardschuhen, Snowboards und Accessoires
 Netflow, Technik, bei der ein Gerät Informationen über den IP-Datenstrom in das Gerät per UDP exportiert
 Kurzform von Laminar Flow Cabinet, siehe Sicherheitswerkbank